Фёдор Зайцев:
 Зайцев, Фёдор Иванович (1897—1960) — советский партийный и государственный деятель.
 Зайцев, Фёдор Сергеевич (род. 1963) — российский математик, доктор физико-математических наук, профессор факультета ВМК МГУ.
 См. также 
 Федя Зайцев — мультфильм 1948 года.